«Дина́мо-Янта́рь» (2002—2006 — «Динамо» (Московская область)) — российская женская волейбольная команда, входившая в структуру спортивного клуба «Динамо».

Достижения 
 2-е место в чемпионате России — 2004.
 3-е место в чемпионате России — 2006.

История 
Женский волейбольный клуб «Динамо» (Московская область) был образован в 2002 году по инициативе руководства спортивного клуба «Динамо» ФСБ России и волейбольного клуба «Уралочка». Команда заняла место в высшей лиге «А» екатеринбургского «Малахита» — фарм-клуба «Уралочки». В первый свой сезон 2002/03 «Динамо» было укомплектовано в основном молодыми, но уже опытными волейболистками, выступавшими ранее за «Уралочку». За команду играли Ирина Тебенихина, Марина Шешенина, Елена Сенникова, Ольга Фатеева и другие. Заняв в высшей лиге «А» 2-е место, подмосковное «Динамо» вышло в суперлигу, сменив в ней выбывший в том же году «Аэрофлот-Малахит» (Екатеринбург).

В своём дебютном сезоне в суперлиге «Динамо» (Московская область) фактически играло роль второй команды системы «Уралочки», которая отрядила в динамовские ряды значительную часть своих игроков во главе с Екатериной Гамовой. Также за подмосковный клуб в сезоне 2003/04 выступали и другие игроки сборной России: Ирина Тебенихина, Марина Шешенина, Елена Плотникова, Наталья Вдовина, Ольга Фатеева. Тренерами команды являлись сам Николай Карполь и Валентина Огиенко, возглавлявшие одновременно и «Уралочку»-НТМК. Имея столь грозный состав «Динамо» без особого труда завоевало «серебро» российского первенства, уступив в финале лишь самой «Уралочке»-НТМК 2:3.

В следующем сезоне «Динамо» представляло уже самостоятельную силу в российском женском волейболе, хотя президентом клуба ещё оставался Николай Карполь. Главным тренером стал опытный наставник Михаил Омельченко, работавший в конце 1980-х-начале 1990-х годов помощником Карполя в сборных СССР и России. Чемпионат 2004/2005, а также 2005/06 запомнился болельщикам появлением в составе двух российских клубов («Уралочки» и «Динамо» Моск.обл.) кубинских волейболисток. За подмосковное «Динамо» играли Яйма Ортис и Марта Санчес (2005 г.), а затем Сойла Баррос и Росир Кальдерон (2006 г.).

В сезоне 2004/05 команда выступила не слишком удачно, заняв 6 место, но в следующем сумела вернуть себе место на пьедестале почёта, завоевав «бронзу» в серии за 3-е место всё с той же «Уралочкой»-НТМК, оставив уральский суперклуб без медалей впервые с 1975 года.

В 2006 году по предложению Всероссийской федерации волейбола и правительства Калининградской области было принято решение о перемещении команды в Калининград и её переименовании. В сезоне 2006/07 команда заявлена как «Динамо-Янтарь» (Калининград), хотя продолжала базироваться в Москве. В октябре 2009 команда сменила формальную калининградскую прописку на фактическую московскую. Сам женский волейбольный клуб «Динамо-Янтарь» влился в структуру спортивного клуба «Динамо».

После окончания чемпионата России 2010/2011 было объявлено о расформировании команды.

Волейболистки клуба в сборной России 
В 2004 году в составе сборной России серебряными призёрами олимпийских игр стали Екатерина Гамова, Елена Плотникова, Ирина Тебенихина, Марина Шешенина, проведшие сезон в составе подмосковного «Динамо», а также Ольга Чуканова, перешедшая в команду в том же году.

В 2005 году бронзовые медали чемпионата Европы в составе сборной России завоевала Ольга Сажина.

В ноябре 2006 года игрок «Динамо-Янтаря» Ольга Житова стала чемпионкой мира, выступая за сборную России. Турнир сильнейших команд планеты проходил в Японии и завершился финальным противостоянием команд России и Бразилии. В упорном матче победу одержали россиянки со счётом 3:2.

Кроме этого, Житова в том же году стала серебряным призёром Гран-При и победителем европейского отборочного турнира к Гран-При 2007.

Арена 
Домашние матчи «Динамо-Янтарь» проводит в московском дворце спорта «Динамо». Построен в 1980 году к Олимпиаде-80. Вместимость 5000 зрителей. Адрес: Москва, ул. Лавочкина, 32. Также служит домашней площадкой мужской волейбольной команды «Динамо» (Москва). Интернет-сайт арены

Сезон 2007—2008 
В чемпионате России 2008 года команда «Динамо-Янтарь» (Калининград) провела 15 игр, из которых выиграла 7 и 8 проиграла. Соотношение партий 27:31. Итог — 7 место.

За команду выступали (в скобках количество проведённых игр):

связующие — Ольга Хржановская (Чуканова) (15), Елена Будылина (4);
центральные — Ольга Житова (15), Ирина Сухова (15), Наталья Назарова (6);
нападающие — Нелли Алишева (15), Ольга Сажина (15), Оксана Ковальчук (14), Анна Киселёва (10), Мария Базанова (5);
либеро — Елена Ганшина (15).

Главный тренер — Михаил Омельченко.

Сезон 2008—2009 
Перед началом сезона состав «Динамо-Янтаря» претерпел изменения. Из прекратившего существование женского волейбольного клуба ЦСКА пришли в команду Елена Муртазаева и Ольга Букреева, из «Университета-Белогорье» перешли Виктория Кожина и Анна Артамонова, из итальянского «Санта-Кроче» — румынка Мирела Коржетану, из московского «Динамо» — молодая Ксения Дрожженова. Также пополнила состав Анна Ларина, выступавшая в прошлом за хабаровский «Самородок». Ушли из команды О.Ковальчук (в липецкий «Индезит») и Е.Будылина (в столичное «Динамо»). Возглавил команду новый главный тренер Сергей Алексеев.

В чемпионате России команда выступила неудачно, потеряв в последнем туре место в числе восьми лучших команд, не попав таким образом в плей-офф первенства. В последующем турнире за 9-12 места «Динамо-Янтарь» одержал 5 побед в 6 матчах, заняв итоговое 9-е место. Всего же на счету команды в чемпионате 28 матчей. из которых выиграно 15, проиграно 13. Соотношение партий 57:54.

За команду выступали (в скобках количество проведённых игр):

связующие — Ольга Хржановская (Чуканова) (28), Виктория Кожина (25);
центральные — Ольга Житова (27), Елена Муртазаева (26), Ирина Сухова (20);
нападающие — Ольга Букреева (28), Нелли Алишева (26), Наталья Назарова (24), Ольга Сажина (22), Анна Киселёва (21), Мирелла Коржетану (20), Ксения Дрожженова (1);
либеро — Анна Ларина (28).

Состав 

 Главный тренер — Сергей Владимирович Алексеев.
 Старший тренер — Александр Владимирович Гусев.
 Тренер — Дмитрий Викторович Хржановский.
 Тренер («Динамо»-РГУФКСТ) — Андрей Олегович Кожин.
 Тренер-статистик — Сергей Борисович Житов.

Сезон 2009—2010 
В межсезонье команду покинули Хржановская и Коржетану. Перешли в «Динамо-Янтарь» либеро Александра Виноградова из фарм-команды московского «Динамо» и связующая из одесской «Джинестры» Александра Перетятько.

Состав 

 Главный тренер — Сергей Владимирович Алексеев.
 Тренер — Александр Владимирович Гусев.
 Тренер («Динамо»-РГУФКСТ) — Андрей Олегович Кожин.

Сезон 2010—2011 
В межсезонье команда лишилась целого ряда ведущих игроков и в итоге закончила чемпионат на последнем месте.

Состав 

 Главный тренер — Сергей Владимирович Алексеев.
 Старший тренер — Александр Владимирович Гусев.
 Тренер-статистик — Сергей Олегович Буркин.
 Врач — Александр Николаевич Фёдоров.
 Массажист — Павел Владимирович Лёвкин.

Роспуск команды 
В мае 2011 года команда прекратила своё существование.

Ссылки 
 Раздел команды на официальном сайте СК «Динамо»
 Профиль клуба на сайте Всероссийской федерации волейбола

Женские волейбольные клубы России
Исчезнувшие волейбольные клубы
Спортивные клубы Калининграда
Волейбольные клубы Москвы